Па́рга — греческий топоним. Может означать:

 Парга — город.
 Парга (дим) — община.